Le mont Meru est la montagne mythique considérée comme l'axe du monde dans les cosmologies persane, hindoue, jaïne et bouddhiste.

Meru peut aussi faire référence à :

Toponymes 

 Méru est une commune de l'Oise

 Meru est une ville du Kenya
 Le parc national de Meru est une réserve forestière au Kenya
 Le mont Méru est aussi le nom d'un sommet volcanique de Tanzanie
 Le pic Meru situé en Inde, dont l'ascension est relatée dans le documentaire Meru de 2015

Peuples 
 Les Meru forment un peuple du Kenya
 Le meru, une langue bantoue

Espèces 
 Meru est un genre d'insectes

Cinéma 

 Meru, un film documentaire américain sur le pic Meru en Inde, réalisé par Jimmy Chin et E. Chai Vasarhelyi et sorti en 2015.